Белавино — название населённых пунктов в России.

Вологодская область 
 Белавино — деревня в Вологодском районе.
 Белавино — деревня в Высоковском сельском поселении Усть-Кубинского района.
 Белавино — деревня в Заднесельском сельском поселении Усть-Кубинского района.
 Белавино — деревня в Череповецком районе.

Ивановская область 
 Белавино — деревня в Лежневском районе.

Костромская область 
 Белавино — деревня в Кологривском районе.
 Белавино — деревня в Нерехтском районе.

Московская область 
 Белавино — деревня в Егорьевском районе.
 Белавино — деревня в Клинском районе.
 Белавино — деревня в Орехово-Зуевском районе.
 Белавино — деревня в Солнечногорском районе.

Нижегородская область 
 Белавино — село в Вачском районе.
 Белавино — деревня в Лысковском районе.

Новгородская область 
 Белавино — деревня в Боровичском районе.

Псковская область 
 Белавино — деревня в Куньинском районе.
 Белавино — деревня в Опочецком районе.

Тверская область 
 Белавино — деревня в Андреапольском районе.
 Белавино — деревня в Вышневолоцком районе.
 Белавино — деревня в Зубцовском районе.
 Белавино — деревня в Калининском районе.
 Белавино — деревня в Конаковском районе.

Ярославская область 
 Белавино — деревня в Любимском районе.
 Белавино — прежнее название деревни Беловское в Рыбинском районе.
 Белавино — деревня в Тутаевском районе.

См. также 
 Белавин
 Беллавин